Три кораблі Військово-морських сил Польщі отримали назву Grom (польською «грім»)

 ORP Grom (1936) - головний корабель  однойменного типу есмінців, спущений на воду 1936, потоплений поблизу Нарвіка у 1940 році.
 ORP Grom (1957) - отриманий  від СРСР есмінець проєкту 30bis у 1957 році, який виведений зі складу флоту у 1973.
 ORP Grom (1995) - ракетний катер типу «Оркан», спущений на воду 1995, який досі перебуває на службі у ВМС Польщі.
Grom
Багатозначні терміни